iPad
 iPad (1a generació)
 iPad (4a generació)
 iPad 2
 iPad Air
 iPad mini